Boratyn (; ) ist ein Dorf in der Westukraine in der Oblast Wolyn, Rajon Luzk etwa 5 Kilometer südlich der Rajons- und Oblasthauptstadt Luzk am Styr gelegen.

Geschichte 
Der Ort wurde 1545 zum ersten Mal schriftlich erwähnt und gehörte bis 1793 in der Woiwodschaft Wolhynien zur Adelsrepublik Polen-Litauen. Mit den Teilungen Polens fiel der Ort an das Russische Reich und lag bis zum Ende des Ersten Weltkriegs im Gouvernement Wolhynien. Es entwickelten sich 2 Ortsteile Boratyn Wielkie und Boratyn Mały sowie im 19. Jahrhundert die Kolonie Boratyn Czeskie.

Nach dem Ersten Weltkrieg kam der Ort zu Polen (in die Woiwodschaft Wolhynien, Powiat Łuck, Gmina Połonka), im Zweiten Weltkrieg wurde er zwischen 1939 und 1941 von der Sowjetunion besetzt. Nach dem Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 wurde er dann bis 1944 von Deutschland besetzt, dies gliederte den Ort in das Reichskommissariat Ukraine in den Generalbezirk Brest-Litowsk/Wolhynien-Podolien, Kreisgebiet Luzk.

Nach dem Krieg wurde der Ort der Sowjetunion zugeschlagen. Dort kam das Dorf zur Ukrainischen SSR und seit 1991 ist es ein Teil der heutigen Ukraine. Die Ortsteile nahe dem Styr wurden wegen wiederholter Hochwässer verlassen, der heutige Ort entwickelte sich auf dem Gebiet von Boratyn Czeskie.

Im 19. Jahrhundert kam es zur Ansiedlung tschechischsprachiger Kolonisten, diese später Wolhynientschechen genannten Menschen lebten in der Kolonie Český Boratín und wurden nach 1945 großteils in die Tschechoslowakei repatriiert.

Verwaltungsgliederung 
Am 5. Juli 2017 wurde das Dorf zum Zentrum der neugegründeten Landgemeinde Boratyn (ukrainisch Боратинська сільська громада/Boratynska silska hromada). Zu dieser zählten auch noch die 11 Dörfer Bajiw, Holyschiw, Horodyschtsche, Korschowez, Lutschyzi, Mstyschyn, Nowostaw, Promin, Rowanzi, Werbajiw und Zeperiw, bis dahin bildete das Dorf zusammen mit den Dörfern Holyschiw, Nowostaw und Rowanzi die gleichnamige Landratsgemeinde Boratyn (Боратинська сільська рада/Boratynska silska rada) im Zentrum des Rajons Luzk.

Am 12. Juni 2020 wurde die Landgemeinde um 12 weitere in der untenstehenden Tabelle aufgelisteten Dörfer erweitert.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Boratyn Teil der Gemeinde:

Weblinks 

 Eintrag zum Ort in der Enzyklopädie der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Wolyn
Rajon Luzk
Ersterwähnung 1545
Ort am Styr